В список погибших космонавтов включены космонавты и астронавты, погибшие при выполнении космических полётов или при подготовке к ним в статусе официального кандидата.

В список не включены космонавты и астронавты, погибшие после окончания их участия в космической программе.

По состоянию на 31 мая 2019 года при космических полётах произошло 4 инцидента со смертельным исходом, в которых погибло 18 человек.

В СССР космонавтов, погибших в полёте, хоронили в Кремлёвской стене, в США в Космическом центре имени Кеннеди создан мемориал «».

Список имеет два раздела: «Погибшие при выполнении космического полёта» и «Погибшие при подготовке к космическому полёту»; отсортирован по дате гибели (по возрастанию).

Источники данных

Примечания 

Списки космонавтов